Я́ков Ильи́н:
 Ильин, Яков Васильевич (1863—?) — крестьянин, депутат Государственной думы I созыва от Московской губернии.
 Ильин, Яков Ильич (1896—1959) — удмуртский писатель, учёный, литературный критик, поэт и библиограф.
 Ильин, Яков Наумович (1905—1932) — русский советский писатель, редактор и журналист, корреспондент.